

Personen
Armand Desmet (1931) is een voormalig Vlaams wielrenner
Jean Desmet (1875-1956), bioscoopexploitant en filmdistributeurrey Desmet
Philippe Desmet is een Belgische voormalige voetballer
Pieter-Jan De Smet (missionaris) (1801-1873)
Yves Desmet (1959) is een Vlaams journalist

Overig
Desmet Studio's Amsterdam een studiocomplex in Amsterdam
Desmet live, een Nederlands radioprogramma

Zie ook 
 De Smet (doorverwijspagina)